Енфилд има више значења:
 Лондонска општина Енфилд, субурбана је лондонска општина у северном Лондону, Енглеској
 Енфилд, фудбалски је стадион у Ливерпулу, Енглеска
 Енфилд (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Енфилд (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Енфилд (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина